Beisbart ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Beisbart, deutscher Philosoph
 Ortwin Beisbart (* 1939), deutscher Germanist und Fachdidaktiker

Siehe auch:
 Beisbarth